Volcán Jumay kan syfta på:

Guatemala 

 Volcán Jumaytepeque, vulkan, Departamento de Santa Rosa, 
 Volcán Jumay (vulkan i Guatemala), Departamento de Jalapa,